Stallmach ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Stallmach (* 1914), auch: Kurt Stallmach, deutscher Filmarchitekt
 Josef Stallmach (1917–1995), auch: Josef Felix Stallmach, polnisch-deutscher Jesuit, Philosoph und Hochschullehrer für scholastische Philosophie

Stallmach steht für:

 Haus Stallmach, 1959 von Adolf Springer in der Georgstraße in Hannover errichtetes Geschäftsgebäude

Siehe auch:

 Stalmach